Stati Uniti d'America
 Morgan City – census-designated place della Contea di Morgan, Alabama
 Morgan City – città della Parrocchia di St. Mary, Louisiana
 Morgan City – città della Contea di Leflore, Mississippi